Iiro Järvi, finski hokejist, * 23. marec 1965, Helsinki, Finska.

Järvi je v finski ligi je igral za klube HIFK Helsinki, Reipas Lahti in SaiPa Lappeenranta. Leta 1983 ga je kot 54. na NHL naboru izbral klub Quebec Nordiques, za katerega je igral v sezonah 1988/89 in 1989/90, v ligi NHL pa odigral 116 tekem, na katerih je dosegel 18 golov in 43 podaj. Ob tem je igral še za klube Klagenfurter AC in EC Graz v avstrijski ligi, Frankfurt Lions v nemški ligi in Newcastle Riverkings v Super ligi. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih.

Leta 2013 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| HIFK Helsinki
| Finska ml. liga
| 82/83
|
| 31
| 24
| 17
| 41
|
| 89
|
| 4
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 83/84
|
| 27
| 0
| 6
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska ml. liga
| 83/84
|
| 11
| 8
| 12
| 20
|
| 14
|
| 5
| 5
| 3
| 8
|
| 17
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 4
| 3
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 84/85
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska liga
| 84/85
|
| 15
| 2
| 3
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 85/86
|
| 29
| 7
| 6
| 13
|
| 19
|
| 10
| 4
| 6
| 10
|
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 86/87
|
| 43
| 23
| 30
| 53
| +22
| 82
|
| 5
| 1
| 5
| 6
| +3
| 9
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 8
| 2
| 0
| 2
| -5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 87/88
|
| 44
| 21
| 20
| 41
|
| 68
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 5
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 2
| 5
| 7
| +8
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 88/89
|
| 75
| 11
| 30
| 41
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| -2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 89/90
|
| 41
| 7
| 13
| 20
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Halifax Citadels
| AHL
| 89/90
|
| 26
| 4
| 13
| 17
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Halifax Citadels
| AHL
| 90/91
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Klagenfurter AC
| Avstrijska liga
| 90/91
|
| 26
| 12
| 21
| 33
|
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 43
| 14
| 23
| 37
| +1
| 64
|
| 9
| 3
| 4
| 7
| -1
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 47
| 7
| 23
| 30
| +8
| 64
|
| 4
| 3
| 3
| 6
| +3
| 14
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 47
| 13
| 24
| 37
| 0
| 113
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| +1
| 4
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 50
| 14
| 29
| 43
| +8
| 50
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 50
| 13
| 30
| 43
| -1
| 88
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| -5
| 0
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 96/97
|
| 48
| 13
| 23
| 36
|
| 46
|
| 9
| 2
| 8
| 10
|
| 12
|-
| Klagenfurter AC
| Alpska liga
| 97/98
|
| 21
| 6
| 16
| 22
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Klagenfurter AC
| Avstrijska liga
| 97/98
|
| 28
| 7
| 11
| 18
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Graz
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 98/99
|
| 32
| 3
| 9
| 12
| 0
| 26
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +1
| 33
|-
| Newcastle Riverkings
| B + H Pokal
| 99/00
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Newcastle Riverkings
| Super liga
| 99/00
|
| 41
| 14
| 28
| 42
|
| 51
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 852
| bgcolor="#7FFF00" | 238
| bgcolor="#7FFF00" | 404
| bgcolor="#7FFF00" | 642
| bgcolor="#7FFF00" | +38
| bgcolor="#7FFF00" | 1056
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 104
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Reipas Lahti
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Halifax Citadels
Hokejisti EC KAC
Hokejisti Frankfurt Lions
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti SaiPa Lappeenranta
Hokejisti Newcastle Riverkings
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih